Een verkeersweg:
 N487 (Frankrijk)
 N487 (Nederland), zie Provinciale weg 487

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing